Vingt-Huit-Février ou XXVIII-Février ou 28-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment : 

En France,

 Le  : Bombardement incendiaire qui détruisit la moitié de la ville de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, pendant la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 28 de Febrero » ou « Veintiocho de Febrero »
 En Espagne, le  : adoption par référendum du principe d'autonomie pour l'Andalousie ; cette date est devenue le Jour de l'Andalousie (Día de Andalucía).
 « (Calle) 28 de Febrero », à Bormujos, Province de Séville.
 « (Calle) 28 de Febrero »<ref group=W>« (Calle) 28 de Febrero » , Brenes, Province de Séville, Communauté autonome d'Andalousie,  Espagne. 
Voir notamment :
 Google Maps & Google Street 1 & Google Street 2 & Google Street 3 & Google Street 4 & ViaMichelin & Bing cartes & Here & OpenStreetMap (sites consultés le 28 février 2015 : Avenida 28 de Febrero sur Bing cartes et Here WeGo ; Calle del Veintiocho de Febrero sur ViaMichelin).</ref>, à Brenes, Province de Séville.
 « (Calle) 28 de Febrero », à Castilleja de la Cuesta, Province de Séville.
« (Avenida) 28 de Febrero », à La Rinconada, Province de Séville.
 « (Calle) 28 de Febrero », à San Juan de Aznalfarache, Province de Séville.

 Références et localisations 

 Références 

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voircunts whores IGATE your aussi 

Homonymie
28